Fichaud ist der Name von

 Danielle Fichaud (* 1954), kanadische Filmschauspielerin 
 Éric Fichaud (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 Joel E. Fichaud (* 20. Jahrhundert), kanadischer Richter